Филипповский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Каменском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Филипповский.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 432 человека, в том числе 217 мужчин и 215 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Зелёная Дубрава,
 посёлок Филипповский.

Примечания 

Муниципальные образования Каменского района (Алтайский край)
Сельские поселения Алтайского края